Az FK Banga egy litván labdarúgócsapat. A klubot 1966-ban alapították, székhelyük Gargždai. Jelenleg az első osztályban szerepelnek. 2009-ben jutottak fel az első osztályba.

Nemzetközi kupaszereplések

Európa-liga

Összesítés

Litván bajnokság

A klub színei és a mezek

Jelenlegi keret 
2023. Januaris 25. szerint.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 (--> FA Šiauliai)
 (--> FK Žalgiris)
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal  
 FK Banga: alyga.lt
 FK Banga: Soccerway
 FK Banga: Sofascore
 Globalsportsarchive

Litván labdarúgócsapatok
1966-ban alapított labdarúgócsapatok